XXII Первенство России среди клубов третьего дивизиона проходило в 2013 году. Это обусловлено возвращением всех зон на старую систему «весна-осень».

Победители зональных турниров

Дальний Восток 
Первенство проходило с 1 мая по 12 октября 2013 года.
Турнирная таблица

Команда «Биробиджан» снялась с турнира из-за плохого финансирования и неготовности стадиона «Дружба», который находится на реконструкции. «Биробиджан» провёл один гостевой матч против дубля «СКА-Энергии», уступив со счётом 1:2 . Теперь результат этой встречи аннулирован .

Результаты матчей

Бомбардиры

 Сибирь 

 Высшая лига 
В связи с переходом на систему «весна-осень» соревнования в зоне прошли в один круг с 1 августа по 19 октября 2013 года.
Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

 Первая лига 
Соревнования проходили с 22 августа по 20 октября 2013 года.
Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

 Урал и Западная Сибирь 
Соревнования в зоне проходили с 19 июля по 5 октября 2013 года
Турнирная таблица

 Приволжье 
Первенство проходило с 15 апреля по 26 октября 2013 года.

 Турнирная таблицаКоманде ЦСК ВВС засчитано техническое поражение в 16 туре со счётом 0:3. В игре ЦСК ВВС — СДЮСШОР-Сокол, прошедшей 1 августа, участвовал игрок А. Шабалов, который должен был пропускать этот тур за 4 жёлтые карточки. Команде СДЮСШОР-Сокол засчитана победа со счётом 3:0.За участие в матчах 25 тура Сызрань-2003-Д (Сызрань) — Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) (счет 0:1) игрока команды «Зенит-Ижевск-Д» Никиты Мальцева, получившего четыре предупреждения, на основании пп 15.6 и 15.10 Регламента Всероссийских соревнований «Первенство России по футболу среди любительских футбольных команд III дивизиона в сезоне 2013 года» футбольному клубу «Зенит-Ижевск-Д» (Ижевск) засчитывается поражение со счетом 0:3, а командам-соперницам «Сызрань-2003-Д» и «Искра» присуждается победа со счетом 3:0Лучшие бомбардиры:

 Золотое кольцо 
Соревнования в зоне проходили с 15 мая по 9 октября 2013 года
Турнирная таблица

 Северо-Запад 

 Черноземье 
Первенство проходило с 20 июля по 26 октября 2013 года

 ЮФО/СКФО 

 Московская область 

 Группа «А» 

 В 2014 году стало известно о коррупционном деле, имевшем место в ходе первенства: заместитель председателя Федерации футбола Московской области Александр Евстигнеев был признан виновным в обеспечении ряда результатов матчей с участием команды «Олимп» (Фрязино) и дозявке игроков этой команды с нарушением сроков, за что был осуждён на 3,5 года условно.

 Группа «Б» 
Турнир в группе «Б» состоял из двух этапов: группового (зоны «Север» и «Юг») и стыковых матчей (за 1—4-е места — плей-офф).

1-е место заняла «Чайка» (Юбилейный), 2-е — «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный), 3-е — «Спарта-2» (Щёлково).

 Север 

 Юг 

 Стыковые матчи и финальный этап 
12 и 19 октября
 за 15-е место: Выбор (Одинцово) — Кристалл (Электросталь) 3:0 (+:-)
 за 13-е место: Балашиха (Балашиха) — ДЮСШ Краснознаменск 2:2, 2:1
 за 11-е место: ВДВ-СпортКлуб (Наро-Фоминск) — СДЮСШ Метеор (Балашиха) 2:2, 0:3
 за 9-е место: Видное — ЦФКиС Лобня 1:2, 0:3 (-:+)
 за 7-е место: Дмитров — Мастер-Сатурн (Егорьевск) 2:1, 2:2
 за 5-е место: Энергия-КДЮСШ (Шатура) — Дубна (Дубна) 7:2, 2:3

за 1—4 места (1/2 финала):
 Спарта-2 (Щёлково) — Чайка (Юбилейный) 0:0, 2:4
 Металлист-Королёв — Олимп-СКОПА (Железнодорожный) 3:1, 0:2

26 октября и 2 ноября
 за 3-е место: Спарта-2 (Щёлково) — Металлист-Королёв 3:1, 0:1
 за 1-е место (финал): Олимп-СКОПА (Железнодорожный) — Чайка (Юбилейный) 2:3, 2:1

 Москва 

Первенство проходило с 24 апреля по 6 ноября 2013 года.
 Итоговая таблица* Примечание. Молодёжная команда. Основная команда в сезоне-2013/14 выступала в Первенстве ПФЛ.
 В связи с нарушением статьи 5 (пункты 5.1 и 5.2) Регламента Первенства России среди команд III дивизиона 9 результатов матчей команды «Химки-М» аннулированы: команде «Химки-М» засчитаны в них технические поражения (0:3), а соперникам — победы (3:0)''.

Финальный турнир 
Место проведения — Сочи (ноябрь).

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финал Кубка России. III дивизион 
Место проведения — Мацеста (Сочи). Соревнования прошли с 6 по 12 ноября

Примечания 

2013